Ви́ктор Петро́вич Семерно́й (29 апреля 1939, Злынка Брянской области) — доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии факультета биологии и экологии Ярославского государственного университета, ведущий специалист по олигохетам озера Байкал.

Биография 
Занимался в аэроклубе, поступил в военное лётное училище, но по состоянию здоровья после второго курса был признан негодным к службе. В 1966 году окончил биологический факультет Казанский государственный университет.

После учёбы работал в Лимнологическом институте СО АН СССР. В 1973 году защитил кандидатскую диссертация на тему «Малощетинковые черви (Oligochaeta) озёр Забайкалья: (Фаунистико-экологический обзор)». С 1974 года сотрудник факультета биологии и экологии Ярославского государственного университета. С 1988 по 2004 год заведовал кафедрой зоологии и цитологии. Степень доктора биологических наук присвоена в 2004 году после защиты диссертации на тему «Олигохеты (Annelida: Clitellata, Oligochaeta) озера Байкал (морфологические, экологические, фаунистические и исторические аспекты исследования)».

Исследования посвящены выявлению состава и распределения олигохет Байкала и зообентоса озёр и рек бассейна Верхней Волги. Изучена морфологическая изменчивость эндемичных видов олигохет Байкала. Автор 150 научных публикаций. Руководил подготовкой одной докторской и трёх кандидатских диссертаций. Описал более 70 видов кольчатых червей, в том числе Tubipenifer Semernoy, 1982 Wsewolodus Semernoy, 2004, Hrabeus Semernoy, 2004.

Публикации

Примечания

Ссылки 
 Кобылинский В. Король червей, упавший с неба // Северный край, 26 июля 2008

Зоологи СССР
Зоологи России
Гидробиологи России
Выпускники Казанского университета
Преподаватели Ярославского государственного университета
Родившиеся в Злынке
Исследователи Байкала
Исследователи Сибири
Исследователи Азии
Члены партии «Зелёные»